Lobe den Herrn, meine Seele (BWV 69)
Lobe den Herrn, meine Seele (BWV 69a)
Lobe den Herrn, meine Seele (BWV 143)